Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Jennifer Capriati 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Monica Seles (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Jennifer Capriati (finale)

 Mary Joe Fernández (primo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1991